DFP steht für:
 Demokratische Fortschrittliche Partei, eine österreichische rechtspopulistische Partei
 Deutsche Forumpartei, eine liberale Partei in der DDR
 Deutsche Fortschrittspartei, eine liberale Partei während des Deutschen Kaiserreichs
 Deutsche Freiheitspartei, der Name mehrerer Parteien
 Deutsche Freisinnige Partei, eine liberale Partei während des Deutschen Kaiserreichs
 Deutschvölkische Freiheitspartei, eine radikal völkische und antisemitische Partei in der Weimarer Republik
 Deutscher Fernsehpreis, eine Fernsehauszeichnung
 Digital Flat Panel, eine Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Videodaten
 Diisopropylfluorphosphat, ein Nervengift
 Diplom-Fortbildungs-Programm der ÖÄK
 Doriot, Flandrin et Parant, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Dosisflächenprodukt, eine Messgröße in der Radiologie zur Quantifikation der Strahlenexposition des Untersuchungsobjektes
 Dynamic Frame Packing, ein Verfahren zum effizienten Übertragen von Echtzeitdaten über Ethernet nach der Profinet-Norm

dfp steht für:
 Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, eine Einrichtung in Bochum zur Förderung der Belange des Puppen-, Figuren- und Objekttheaters

Abkürzung